Пётр Александрович Сонцов (Сонцев) (1785—1850) — воронежский (1820—1824) и орловский (1824—1830) губернатор,  (1839); отец нумизмата Дмитрия Сонцова.

Биография
Представитель дворянского рода Сонцовых, родился в семье воронежского гражданского губернатора А. Б. Сонцова. Служил в Конной гвардии. Участвовал в сражении при Аустерлице (1805) и Фридланде (1807); заслужил ордена Св. Анны 3-й степени и Св. Владимира 4-й степени с бантом. «…В продолжении службы в полку, под командой Его Высочества, при хорошем поведении, был всегда в оной отлично усерден и рачителен, в военных против неприятеля действиях поступал храбро и неустрашимо, за что, отдавая ему заслуживающую справедливость, Его Высочество приятным долгом поставляет о сём свидетельствовать», — значилось в аттестате П. А. Сонцова, выданном в Лейб-гвардии Конном полку.

Из-за полученных ранений он вынужден был расстаться с военной службой; в чине полковника в 1809 году он ушёл в отставку и поселился в родном имении под Воронежем. В 1811 году, после смерти отца, Александра Борисовича, к нему перешли по наследству также имения в Курской и Екатеринославской губерниях с 1307 душами крепостных крестьян.

В феврале 1814 года Сонцова избрали предводителем дворянства Воронежского уезда. Прибывший для ревизии в Воронеж сенатор Хитрово в конце того же года привлёк его в комиссию по расследованию злоупотреблений по провиантской части и позже отметил, что Сонцов «точным и беспристрастным исполнением» всех поручений оправдал его выбор. Уже через полгода, 14 мая 1815 года, его назначили воронежским вице-губернатором в чине коллежского советника.

19 марта 1820 года он стал воронежским гражданским губернатором. «За отличную и усердную службу» он получил чин действительного статского советника, а в 1823 году награждён орденом Святой Анны 1-й степени. При Сонцове в Воронеже появились первые тротуары, украшенные фонарями с масляным освещением. Жили Сонцовы на Большой Девиченской улице в доме, построенном в 1798 году.

С 17 февраля 1824 года П. А. Сонцов стал орловским губернатором. В декабре 1826 года ему было сверху сделано замечание по поводу медленного поступления в казну податей и недоимок, а в 1828 году он получил уже строгое внушение за недобор рекрутов. В результате, 12 апреля 1830 года, Сонцов был уволен с поста губернатора.

П. А. Сонцов переселился с семьей в Курск. В 1835 году курское дворянство избрало Сонцова губернским предводителем. В гражданской службе он заслужил ордена: Св. Владимира 3-й степени и Св. Анны 2-й степени с алмазами, Св. Анны 1-й степени, Св. Владимира 2-й степени и Белого Орла.

По словам графа М. Д. Бутурлина, Сонцев был «человек добрейший и моргал постоянно одним глазом». 

С 19 марта 1850 года он был воронежским губернским предводителем дворянства, но вскоре умер —  года. В Воронеже на доме бывшей гимназии по улице Сакко и Ванцетти в 2012 году была открыта мемориальная доска Александру и Петру Сонцовым. Похоронен Пётр Сонцов на Чугуновском кладбище Воронежа.

Семья 
Жена — Екатерина Дмитриевна Черткова (1793—1867), дочь богатого воронежского помещика Д. В. Черткова. Похоронена в Москве на кладбище Новодевичьего монастыря. 

Их дети:
 Дмитрий (1812—1875), ставший известным нумизматом и собирателем древностей.
 Александра (1815—1850), замужем за генерал-лейтенантом А. Д. Винтуловым. 
 Евдокия, в замужестве Сакен.

Примечания

Литература 
 
 
 Степанов В. Второй после губернатора // Курская Правда — 2007. — 13 февраля (№ 404).

Ссылки 
 Очерк участия воронежцев в Отечественной войне 1812 года

Пётр Александрович
Конногвардейцы
Полковники (Российская империя)
Воронежские уездные предводители дворянства
Воронежские губернаторы
Орловские губернаторы
Курские губернские предводители дворянства
Воронежские губернские предводители дворянства
Похороненные на Чугуновском кладбище